Silliman ist der Familienname von
 Benjamin Silliman (1779–1864), amerikanischer Chemiker und Naturforscher
 Benjamin Silliman junior (1816–1885), amerikanischer Chemiker
 Gold Selleck Silliman (1732–1790), amerikanischer Jurist
 Lynn Silliman (* 1959), amerikanische Ruderin
 Mike Silliman (1944–2000), amerikanischer Basketballspieler
 Ron Silliman (* 1946), amerikanischer Dichter
Silliman ist der Name folgender Institutionen
 Silliman University, der Name einer Universität in Dumaguete City, Philippinen